Václav II. Těšínský (narozen mezi 1488–1496, zemřel 17. listopadu 1524) – těšínský kníže, syn Kazimíra II. Těšínského a Johana z Poděbrad, dcery Viktorína z Poděbrad.

Život 
Václav II. Těšínský byl druhorozený syn. Přesné datum historiky nebylo doloženo. V roce 1518 již musel být plnoletý, protože jeho otec jej určil jako jediného dědice a nástupce, a současně do své smrti jako spoluvládce. Jeho starší bratr Fridrich Těšínský († 1507) byl předurčen k církevní službě.

Vývod z předků

Vývod z předků

Manželství 
Oženil se pravděpodobně okolo roku 1518 s Annou Hohenzollernskou (1487–1539), dcerou braniborsko-ansbašského a braniborsko-bayreuthského markraběte Fridricha II. (1460–1536). Z tohoto manželství se narodili:

 syn, jehož jméno se nechovalo (okolo 1519, † v dětství)
 Ludmila (narozena před 1520, † v dětství)
 Žofie Těšínská (narozena asi 1520, † 1541)
 Václav III. Adam Pohrobek (po 17. listopadu 1524–1579)

Opatrovníkem dětí byli určeni: matka Anna Hohenzollernská a Jan IV. z Pernštejna.

Vláda 
Vládl v letech 1518–1524 jako spoluvládce se svým otcem Kazimírem II. Těšínským.

Smrt 
Václav II. Těšínský zemřel 17. listopadu 1524. Místo jeho pochování není přesně doloženo, historici se domnívají, že je pohřben bud: 1) v Těšíně v kryptě kostela svaté Máří Magdalény v Těšíně nebo 2) v Opavě v kostele svatého Ducha.

Jeho otec Kazimír II. Těšínský přežil oba své syny. Zemřel v roce 1528.

Odkazy

Literatura 
 Kazimierz Jasiński: Rodowód Piastów śląskich. T. 3: Piastowie opolscy, cieszyńscy i oświęcimscy. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1977.

Externí odkazy 
 

Osoby s nejistým datem narození
Piastovci
Slezští Piastovci
Těšínská knížata
Úmrtí v roce 1524
Pohřbení v kostele sv. Máří Magdalény v Těšíně
Opava
Muži